China Open 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu China Open rozgrywany w dniach 2–8 października 2017 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 089 265 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Chinach